Pilastro – elemento architettonico verticale

Geografia 
 Pilastro – rione di Bologna appartenente al Quartiere San Donato
 Pilastro – cima del gruppo delle Grigne.
 Pilastro – frazione di Ravenna